Grabowski (feminin Grabowska) este un nume de familie polonez. Printre personalitățile care poartă acest nume se află următorii:

 Antoni Grabowski (1857-1921) - esperantist polonez;
 Georges Grabowski (1945) - fotbalist francez;
 Henryk Grabowski (1929-2012) - sportiv polonez;
 Jürgen Grabowski (1944-2022) - fotbalist german;
 Maciej Grabowski (1959) - politician polonez;
 Mercedes Grabowski (1994-2017) - actriță pornografică americană;
 Norm Grabowski (1933-2012) - actor american;
 Piotr Grabowski (1947–1998) - actor polonez.

Nume de familie poloneze